

Топоніми 
 Кікай — містечко у Японії, у префектурі Каґосіма.
 Кікай або Кікаідзіма — острів у Японії, у префектурі Каґосіма.